FFC est un sigle qui peut désigner :
 Forces françaises combattantes ;
 Fédération française de crosse ;
 Fédération française de cyclisme ;
 Fédération française de cuniculiculture (élevage de lapin) ;
 Fédération française de cardiologie ;
 Fédération française de la couture ;
 Fédération française du cartonnage;
 Fédération française pour les sciences de la chimie;
 Fédération française de carrosserie industries et services ;
 Forges et fonderies concarnoises, un ancien chantier naval de Concarneau ;
 Fulham Football Club, un club de football du quartier de Fulham, situé dans le sud-ouest de Londres ;
 Fédération de football des Comores ;
 FFC, l'ancien indicatif d'appel du centre radiomaritime français d'Arcachon.